Алекса́ндр Нау́мов:  (род. 1949) — польский литературовед.
 
 Наумов, Александр Аронович (род. 1929) — русский поэт и переводчик, литературовед.
 Наумов, Александр Васильевич (род. 1947) — советский и российский военачальник.
 Наумов, Александр Иванович (1907—1997) — советский архитектор и градостроитель, автор Генплана Ленинграда 1966 года.
 Наумов, Александр Николаевич (1868—1950) — российский государственный и общественный деятель.
 Наумов, Александр Рудольфович (род. 1966) — российский химик, кандидат химических наук, ректор Костромского государственного университета имени Н. А. Некрасова.
 Наумов, Александр Фёдорович (1897—1992) — российский и советский военачальник, генерал-майор.